Йенс Леманн: Леманн, Йенс (футболист) — немецкий футболист
 Леманн, Йенс (велогонщик) — немецкий велогонщик